JAH est un sigle qui peut désigner :
 The Journal of American History, la revue académique officielle de l'Organization of American Historians ;
 , une revue médicale sur le vieillissement publiée par SAGE Publications.

Jah est un nom qui peut désigner :
 Jah, dans la Bible, une forme abrégée de YHWH (Yahweh ou Jéhovah), il désigne donc Dieu.

Jah est aussi un prénom.